Austria:
 Emmersdorf – dzielnica Klagenfurt am Wörthersee
 Emmersdorf an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Inne:
 Emmersdorf – pałac